Central Intelligence Group
 Centrum Informacji Gospodarczej
 Corpus Inscriptionum Graecarum